Anatoly Moiseevich Vershik (en rus: Анато́лий Моисе́евич Ве́ршик; nascut el 28 de desembre de 1933 a Leningrad) és un matemàtic soviètic i rus. És famós pel seu treball conjunt amb Sergei V. Kerov sobre representacions de grups simètrics infinits i aplicacions a les subseqüències més llargues.

Referències 

Matemàtics russos
Alumnes de la Universitat Estatal de Sant Petersburg